Лу́чшие бомбарди́ры чемпиона́та Герма́нии по футбо́лу () — список лучших бомбардиров немецкой Бундеслиги с момента её основания в сезоне 1963/64. Лучшим бомбардиром становится игрок, забивший больше всех мячей в чемпионате Германии. С сезона 1965/66 приз вручается спортивный журналом Kicker. За 53 сезона лучшим бомбардиром становилось 43 человека.

Самым успешным футболистом является Герд Мюллер, становившийся лучшим бомбардиром 7 раз. Далее следует Роберт Левандовский, выигрывавший этот приз 6 раз. Затем идут Ульф Кирстен и Карл-Хайнц Румменигге, которые по 3 раза были лучшими бомбардирами. Первым иностранцем, получившим награду, стал норвежец Йорн Андерсен, который забил больше всех голов в сезоне 1989/90. Десять раз игроки делили титул лучшего бомбардира. Самый успешный клуб, который более других делегировал лучших бомбардиров, — мюнхенская «Бавария», игроки которой становились лучшими 16 раз. Чаще всех побеждали немецкие футболисты — 28 раз.

Список футболистов 

Расшифровка таблицы:
 Сезон — год завоевания футболистом титула.
 Гражданство — гражданство футболиста.
 Имя — имя футболиста.
 Клуб — клуб, в котором выступал футболист.
 Голы — количество забитых мячей.
 Возраст — возраст игрока на конец сезона.
 % — среднее количество мячей за матч.

Рейтинг

Игроки с наибольшим количеством призов

По клубам

По странам

Примечания

Ссылки 
 Лучшие бомбардиры чемпионата Германии на dfb.de

Футбольные награды
Бундеслига